Rasjtani (makedonska: Раштани) är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Rasjtani ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rasjtani är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Rasjtani. Runt Rasjtani är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bitola,  kilometer söder om Rasjtani. 

Trakten runt Rasjtani består till största delen av jordbruksmark. Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Bitola (kommun)